«Jordi Bonet» puede referirse a:

Personajes 
 Jordi Bonet i Armengol (1925-), arquitecto español.
 Jordi Bonet i Godó (1932-1979), ceramista, escultor y pintor español.